Пожар може бити:

 Пожар, неконтролисана ватра
 Пожар у Венецији 976. године
 Велики пожар у Лондону
 Паљење Рајхстага

или

 Пожар (Дечани), насеље у општини Дечани, КиМ, Република Србија
 Пожар (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Република Црна Гора
 Пожар (Делнице), насеље у општини Делнице, Горски котар, Република Хрватска

или

 Пожар над Енглеском, драма Вилијама К. Хауарда
 Пожар на Амазону, амерички филм из 1993.

Види још 
 Пожаревац
 Пожаревачки мир